V — літера латинської абетки.
 V століття
 V — хімічний символ ванадію.
 V — символ, яким позначається амінокислота валін
 Римська цифра, що позначає число 5.
 V — особливе маркування військової техніки Збройних сил РФ, що беруть участь у російському вторгненні в Україну у 2022 році.

Кіно 
 V — американський науково-фантастичний телевізійний серіал, що виходив з 1983 по 1985 роки.
 V — американський науково-фантастичний телевізійний серіал, що виходив з 2009 по 2011 роки.

Музика 
 V (альбом Ванесси Аморозі) — скасований п'ятий студійний альбом австралійської співачки Ванесси Аморозі
 V (альбом) — перший студійний альбом американської співачки Ванесси Гадженс

v 
 [v] — дзвінкий губно-зубний фрикативний приголосний звук.